Francisco Javier Pulgar peut désigner :
 Francisco Javier Pulgar : une municipalité de l'État de Zulia au Venezuela ; 
 Francisco Javier Pulgar : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Francisco Javier Pulgar, dans l'État de Zulia au Venezuela.

Homonymie de toponyme